Christophe Delande (Wilrijk, 10 mei 1982) is een Belgisch voormalig voetballer die bij voorkeur als middenvelder speelt. Hij verruilde in juli 2014 Lommel United voor KESK Leopoldsburg.

Oorspronkelijk afkomstig uit Leopoldsburg, begon hij zijn carrière bij plaatselijke Excelsior Heppen (het latere KESK Leopoldsburg) en later bij KFC Lommelse SK, waar hij door Club Brugge KV werd opgemerkt. Daarna verhuisde hij naar toenmalig tweedeklasser FC Denderleeuw, maar kende er een pechseizoen. In plaats van met Denderleeuw af te zakken naar de derde klasse, keerde hij terug naar Lommel.

Statistieken

Belgisch voetballer